«Наш ответ Чемберлену» — лозунг, появившийся в связи с нотой британского правительства советскому от 23 февраля 1927 года за подписью британского министра иностранных дел Джозефа Остина Чемберлена и последовавшей в ответ советской пропагандистской кампанией.

Иносказательно о решении, акции, плане, которые считаются достойным ответом на действия противника, недоброжелателя, конкурента

История 
В ноте Остина Чемберлена содержалось требование к СССР прекратить «антибританскую пропаганду» и военную поддержку революционного гоминьдановского правительства в Китае. 27 февраля 1927 года в «Правде» вышла статья под названием «Наш ответ на британскую ноту», а 2 марта там же — заметка, озаглавленная «Привет Кантону! Вот наш ответ Чемберлену!».

9 июня ОСОАВИАХИМ организовал под этим названием фонд для сбора средств на оборону СССР и строительство воздушного флота. Так же была названа одна из построенных тогда эскадрилий (ещё одна — «Ультиматум», в ответ на ультиматум лорда Керзона 1923 года), танковая колонна и другие.
Дави Империализма Гиену
Могучий Рабочий Класс!
Вчера были танки лишь у Чемберлена,
А нынче есть и у нас!

В культуре и искусстве 

 У Ильфа и Петрова в романе «Двенадцать стульев» в качестве одного из возможных планов Остапа Бендера упоминается «распространение ещё не написанной, но гениально задуманной картины „Большевики пишут письмо Чемберлену“, по популярной картине художника Репина: „Запорожцы пишут письмо турецкому султану“». В реальности существовала карикатура в журнале «Красный перец» № 6 за 1923 год, стр. 7, под названием «Большевики, пишущие ответ аглицкому керзону» изображавшая лидеров СССР в позах, аналогичных репинским казакам и писавших письмо лорду Керзону в ответ на его ноту.
 Картинка «самолета с кукишем вместо пропеллера» на коробке спичек, упомянутая в «Золотом телёнке», отношения к данной фразе не имеет: та этикетка была подписана «Ответ Керзону». Тем не менее, в экранизации «Золотого телёнка» 1968 года Шура Балаганов действительно произносит эту фразу в своей «речи» на могиле Паниковского.
 Когда в 1962 году против СССР, в связи с Карибским кризисом, ввели экономические санкции, и, в частности, Германия перестала поставлять трубы большого диаметра, на Челябинском трубопрокатном заводе «в ответ» начали выпуск таких труб. На первой из них мелом рабочие написали: «П…ц тебе, Аденауэр!», но потом изменили на более метафоричное «Труба тебе, Аденауэр!».
 В трехсерийном художественном фильме Джек Восьмёркин — «американец» (1986) (по одноименной повести Николая Смирнова) комическое несоответствие доводится до абсурда. Председатель местной коммуны на собрании коммуны: «Критику?!… развивать надо. Вот я и хочу сказать. Про Чемберлена. Товарищи! Вот уже две недели как мы послали этому реакционеру протокол нашего собрания с резолюцией и требованием, а он делает вид, что ничего не произошло.»

В современной культуре 
 Александр Розенбаум написал песню «Брайтон» с альтернативным названием «Наш ответ Чемберлену», под которым её исполнял Вилли Токарев.
 Владимир Ареховский (группы «Северное Сияние», «Нюрнберг»; Минск) написал в 1997 году песню «Наш ответ Чемберлену» (другое название «Жить стало лучше»)
 В городе Брянске (Россия) существует поп-рок группа «Ответ Чемберлену».
 На одной из местных радиостанций г. Черкассы (Украина) в рамках еженедельного теле-радио шоу SOUNDЧе рубрика «Наша відповідь Чемберлену».
 Петербургская альтернативная группа «Jane Air» в песне 2002 года «Drugdealer» использует фразу «…ответ Чемберлену».
 В репертуаре группы ЧФР есть песня «Наш ответ Чемберлену»

См. также 
 Военная тревога 1927 года
 Военная тревога 1930—1934 годов
 Ультиматум Керзона
 Догоним и перегоним!

Примечания

Литература 
 
 

Политические лозунги СССР
Идеологические клише
Политика СССР
1927 год в СССР
Метафоры
Русские фразы
Советско-британские отношения
Февраль 1927 года
Март 1927 года